Označení USS California neslo v historii amerického námořnictva sedm plavidel:
 USS California (1867), parní fregata sloužící v letech 1870–1875, do roku 1869 stavěná jako USS Minnetonka
 USS California (ACR-6), pancéřový křižník sloužící v letech 1907–1918, v roce 1914 přejmenovaný na USS San Diego
 USS California (SP-249), původně parní osobní jachta Hauoli, zakoupená americkým námořnictvem a přejmenovaná na USS California. Sloužila v letech 1917–1919 jako hlídkové plavidlo, od roku 1918 pod názvem USS Hauoli.
 USS California (SP-647), motorový hlídkový člun sloužící v letech 1917–1918
 USS California (BB-44), bitevní loď třídy Tennessee sloužící v letech 1921–1947
 USS California (CGN-36), raketový křižník a vedoucí loď třídy California sloužící v letech 1974–1999
 USS California (SSN-781), útočná ponorka třídy Virginia sloužící od roku 2011